Garden Village – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Garden Village – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Sheffield
 Garden Village – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Leeds